Middelburg steht für:

 Middelburg in der Provinz Zeeland, Niederlande
 Middelburg (Aurich), einen Ortsteil der ehemals selbstständigen Gemeinde Kirchdorf
 Middelburg (Maldegem) in Belgien
 Middelburg (Mpumalanga) in Südafrika
 Middelburg (Ostkap) in Südafrika
 Middelburg (Reeuwijk) in der Provinz Südholland, Niederlande
 Middelburg (Süsel), einen Ortsteil der Gemeinde Süsel im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein, Deutschland
 (346886) Middelburg, einen Asteroiden

Middelburg ist der Familienname folgender Personen:

 Glenys Middelburg (* ~1940), neuseeländische Badmintonspielerin
 Jack Middelburg (1952–1984), niederländischer Motorradrennfahrer
 Jim Middelburg (* 1993), niederländischer Badmintonspieler
 Paul von Middelburg (1445–1534), Wissenschaftler und Bischof von Fossombrone

Siehe auch:
 Middleburg
 Mittelburg